Banjarsari Wetan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjarsari Wetan, Jawa Tengah, by, 
 Banjarsari Wetan, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar